I See You – wyprodukowany w 2006 roku film bollywoodzki, reż. Vivek Agrawal
 I See You – wydany w 2014 roku album muzyczny grupy Gong
 „I See You” – piosenka Leony Lewis nagrana na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Avatar Jamesa Camerona